Анна Полякова:
 Полякова-Хвостова, Анна Александровна (1846—1904) — русская оперная певица и музыкальный педагог.
 Полякова, Анна Андреевна (род. 1986) — российская пловчиха.
 Полякова (Жигалова), Анна Сергеевна (род. 1981) — российская сумоистка.
 Полякова, Анна Сергеевна (род. 1985) — российская футболистка.